Subkow (männliche Form, je nach Transkriptionsregel auch Zubkov oder Zoubkov) bzw. Subkowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Nikolajewitsch Subkow (1924–1997), russischer Sprachwissenschaftler, Übersetzer und Yogi
 Andrei Jurjewitsch Subkow (* 1991), russischer Basketballspieler
 Georgi Iwanowitsch Subkow (* 1926), russischer Journalist
 Igor Walerjewitsch Subkow (* 1963), russischer Komponist
 Illja Subkow (* 1998), ukrainischer Fußballspieler
 Oleksandr Subkow (* 1996), ukrainischer Fußballspieler
 Walentin Iwanowitsch Subkow (1923–1979), sowjetischer Schauspieler
 Waleri Alexandrowitsch Subkow (1939–1985), sowjetischer Komponist
 Wiktor Alexejewitsch Subkow (Basketballspieler) (1937–2016), sowjetischer Basketballspieler
 Wiktor Alexejewitsch Subkow (* 1941), russischer Politiker

 Anastasia Subkowa (* 1980), russische Wasserballspielerin
 Antonina Subkowa (1920–1950), sowjetische Bomberpilotin im Zweiten Weltkrieg
 Anna Subkowa (* 1980), kasachische Wasserballspielerin
 Kateryna Subkowa (1988), ukrainische Schwimmerin
 Ljudmila Wassiljewna Subkowa, (* 1926), russische Kinderbuch- und Drehbuchautorin
 Olga Subkowa (* 1969), russische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Sinaida Subkowa (* 1938), russisch-weißrussische Schauspielerin

Siehe auch:
 Zubková